Chiesa di San Cassiano – chiesa di Badia
 Chiesa di San Cassiano a Vico – chiesa di Lucca
 Chiesa di San Cassiano – chiesa di Poian
 Chiesa di San Cassiano – chiesa di Trescore Balneario
 Chiesa di San Cassiano – chiesa di Urbino
 Chiesa di San Cassiano – chiesa di Venezia
 Chiesa di San Cassiano in Padule – chiesa di Vicchio
 Ex chiesa di San Cassiano – chiesa di Bergamo

 Abbazia di San Cassiano a Figline e Incisa Valdarno

 Collegiata di San Cassiano – chiesa di San Casciano in Val di Pesa

 Pieve di San Cassiano di Controni – chiesa di Bagni di Lucca